Das P2 Advisory Canberra International 2023 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 7. Januar 2023 in der australischen Stadt Canberra stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2023 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 1. und 2. Januar 2023 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Stuhlschiedsrichter 
  Alireza Chitgar
  Rosario Corvaia
  Manuel Franco Ojea
  Robert Balmforth (Finale Einzel)
  Thea Finke
  Akram Javeed Syed
  Meruyert Kaukeyeva
  Anis Ressaissi
  Scotty Moore (Finale Doppel)

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF)

ATP Challenger Tour 2023
Tennisturnier in Canberra